Abisko (plaats); een dorp in de gemeente Kiruna
Nationaal park Abisko; een nationaal park in het noorden van Zweden
Abisko Turiststation; ingang nationaal park